Cattedrale del Cuore Immacolato di Maria – a Las Cruces, negli Stati Uniti d'America
Cattedrale del Cuore Immacolato di Maria – a Weno, negli Stati Federati di Micronesia